Юкачи (тат. Юкәче) — топоним:

 Юкачи — деревня, Мамадышский район, Татарстан, Россия
 Юкачи — река, приток Амгуни
 Юкачи — река в России, протекает в Мамадышском районе Республики Татарстан.